La Menteuse peut faire référence à :
La Menteuse, un roman de Jean Giraudoux, publié de manière posthume en 1958
La Menteuse, une pièce de Jean-Jacques Bricaire et Maurice Lasaygues publiée en 1987
La Menteuse, un film pornographique réalisé par Fred Coppula, sorti en 2003
La Menteuse, un téléfilm américain de Curtis Crawford, diffusé en 2014